El Grand Prix de Stuttgart 2017, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 d'abril de 2017 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista local Laura Siegemund va guanya el títol més important del seu palmarès destacant el fet que va participar en el torneig amb una invitació. Siegemund va disputar la seva primera final precisament en aquest torneig i provenint de la fase prèvia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017